Ormes (Aube)
 Ormes (Eure)
 Ormes (Loiret)
 Ormes (Marne)
 Ormes (Saône-et-Loire)